Schelde steht für:

 Schelde, ein Fluss zur Nordsee in Frankreich, Belgien und den Niederlanden
 Schelde (Dill), linker Nebenfluss der Dill im Lahn-Dill-Kreis, Mittelhessen
 (30773) Schelde,  Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Schelde dänischer Ort dessen Name im deutschen Schelde lautet, siehe Skelde (Sønderborg Kommune)

Schelde ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Rudolf Schneider-Schelde (1890–1956), deutscher Schriftsteller